Jože Babič je osebno ime več znanih Slovencev:

 Jože Babič (1917 - 1996), gledališki igralec, gledališki in filmski režiser
 Jože Babič (1904 - 1986), učitelj, šolnik (pedagog)